O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1993 foi a décima etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 30 de Julho a 1 de Agosto nos 4.023 km de Donington Park.

500 cc

 

GPs de MotoGP de 1993